Polimlje est un toponyme qui peut désigner :
Polimlje, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Rudo et dans la République serbe de Bosnie ;
le Polimlje, une région géographique de Serbie.